Caracal steht für:

 Caracal (Gattung), Katzen-Gattung, siehe Karakal
 Caracal (Olt), rumänische Stadt im Kreis Olt
 ein italienisches Militärfahrzeug, siehe Iveco LMV
 H225M Caracal, ein deutsch-französischer Militärhubschrauber, siehe Airbus Helicopters H225M
 Caracal International, emiratischer Waffenhersteller
 Caracal-Pistole, eine halbautomatische 9-mm-Pistole
 Caracal (Album), Studioalbum (2015) des englischen DJ-Duos Disclosure